Метчепуда-Мане — река в России, протекает по территории Поросозерского сельского поселения Суоярвского района Республики Карелии. Длина реки — 11 км.

Общие сведения 
Река берёт начало из ламбины без названия и далее течёт преимущественно в юго-западном направлении по заболоченной местности.

Устье реки находится в 130 км по левому берегу реки Суны на высоте 150,6 м над уровнем моря.

Населённые пункты на реке отсутствуют.

Код объекта в государственном водном реестре — 01040100212202000015151.

См. также 
 Реки Карелии

Примечания

Дополнительная литература 
 

Реки Суоярвского района
Притоки Суны (реки, впадающей в Онежское озеро)